Askia bezeichnet:

 das Grabmal von Askia in Mali
 eine 1493 begründete Songhai-Dynastie, siehe Askiya

Siehe auch:

 Askja (Vulkan auf Island)